Гара, ґара — багатозначний термін.
 Ґара — діалектна назва паза, глухого отвору.
 Ґара — діалектна назва воза з ящиком для перевезення землі
Ґара — діалектна назва ворони. Вживається на півдні Одеської області в Україні.

Топонім 

 Гара — село в повіті Сучава.

 Гара — село в медьє Бач-Кішкун.

 Гара — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.

Прізвище 

Ґара (, ) — французьке та угорське прізвище.
 Аніта Гара ( 1983) — угорська шахістка, гросмейстер серед жінок, міжнародний майстер серед чоловіків.
 Джеремі Гара ( 1978) — канадський рок-музикант, ударник і гітарист інді-рок-групи «Arcade Fire».
 Домінік Жозеф Гара (1749—1833) — французький публіцист і політичний діяч.
 П'єр-Жан Гара (1762—1823) — французький співак і композитор.
 Тіція Гара ( 1984) — угорська шахістка, гросмейстер серед жінок.
 Марія Ольвідо Гара Хова — мексиканська співачка й модель.

Див. також 
 Гарра

Примітки